Ternawka (ukrainisch und russisch Тернавка) heißen folgende geographische Objekte:

 Ternawka (Isjaslaw), Dorf im Rajon Isjaslaw, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Ternawka (Kamjanez-Podilskyj), Dorf im Rajon Kamjanez-Podilskyj, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Ternawka (Stryj, Schurawno), Dorf im Rajon Stryj, Siedlungsgemeinde Schurawno, Oblast Lwiw, Ukraine
 Ternawka (Stryj, Slawske), Dorf im Rajon Stryj, Siedlungsgemeinde Slawske, Oblast Lwiw, Ukraine
 Ternawka (Tscherniwzi), Dorf im Rajon Tscherniwzi, Oblast Tscherniwzi, Ukraine

 Ternawka (Dnister), Fluss zum Dnister in der Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine